Theriakisi, ville grecque du nome d'Etoloakarnania
 Theriakisi, ville grecque du nome d'Ioannina